Hoxbach ist ein Gewässername:

 Hoxbach (Eselsbach), linker Zufluss des Eselsbachs (zur Düssel) beim Schloss Eller, Stadtteil Eller, kreisfreies Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Hoxbach, Oberlaufname des Gaulsbachs bis vorbei an Seesbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hosbach
 Hossbach